MoinMoin est un moteur de wiki implémenté en Python. MoinMoin est basé sur le moteur de wiki PikiPiki, et est sous la licence publique générale GNU.

« Moin Moin » est une formule de salutation populaire en frison oriental, répandu dans le nord de l’Allemagne, signifiant « bonne journée ».

Détails techniques 
Ce moteur fonctionne avec des fichiers et des répertoires, plutôt qu'avec une base de données, ce qui rend le contenu très facile à manipuler avec un éditeur de texte si besoin est, comme pour gérer les révisions si le wiki est vandalisé. Toutefois, l'utilisation de simples fichiers ne permet pas un passage à l'échelle et limite la possibilité du logiciel à exploiter la nature relationnelle des bases de données (par exemple pour obtenir une réponse rapide à "quelles sont les pages qui mènent à cette page?"). Une couche d'abstraction de stockage est  en développement, qui permettra à l'administrateur du serveur de choisir entre un stockage constitué soit de simples fichiers ou soit disposant en plus d'une base de données relationnelle.

Il est possible de créer des plugins et d'étendre MoinMoin via des Macros et des Actions. MoinMoin utilise également l'idée de séparer les analyseurs syntaxiques (par exemple pour analyser la syntaxe wiki) et les formateurs (par exemple pour afficher du HTML) avec une interface à la sax entre les deux. Cela permet par exemple de sortir un document DocBook au lieu de HTML en n'écrivant que le formateur DocBook qui implémente l'interface formatter, et tous les analyseurs syntaxiques qui utilisent cette interface seront automatiquement supportés.

MoinMoin utilise les liens camel case par défaut, mais supporte également les liens sans camel case.

MoinMoin supporte également les ACL qui augmentent son utilisabilité dans un système de gestion de contenu.

Notes et références

Liens externes 
MoinMoin-Wiki

Moteur de wiki
Python
Logiciel libre sous licence GPL